Годовников:
 Годовников, Андрей Викторович (1974) — российский дзюдоист.
 Годовников (хутор) — хутор в Апшеронском районе Краснодарского края.